Screamers steht für:
 Screamers – Tödliche Schreie, Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1995
 Screamers: The Hunting, Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2009
 Screamers (2006), britischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2006

Siehe auch:
 Screamer (Begriffsklärung)